

Дубровинська сільська рада — сільське поселення, Мішкинський район, Курганська область
 Дубровинська сільська рада — сільське поселення, Романовський район, Алтайський край